Список игроков матча всех звёзд женской НБА () включает в себя игроков матча всех звёзд (ASG), ежегодной показательной игры, в которой принимают участие лучшие баскетболистки Восточной и Западной конференций женской НБА (ВНБА). Каждая из команд включает в себя по пять игроков стартового состава и шесть резервистов.

Игроки стартовых пятёрок ASG выбираются по итогам электронного голосования, проводимого среди болельщиков на официальном сайте wnba.com. Выбор игроков резервного состава команд Востока и Запада проводится уже путём голосования среди главных тренеров клубов, входящих в конференцию, причём они не могут голосовать за своих собственных подопечных. До 2013 года наставники могли выбрать двух защитников, двух форвардов, одного центрового, плюс ещё двух игроков вне зависимости от их позиции. В 2014 году позиции центрового и форварда были объединены в общую категорию нападения, после чего тренеры команд стали голосовать за двух защитников, трёх игроков нападения и одного игрока независимо от позиции. Если та или иная баскетболистка не может принять участие в ASG из-за травмы или по болезни, то их заменяют специально отобранные для этого резервисты.

В 2008, 2012 и 2016 годах матч всех звёзд не проводился по причине проведения Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2004 и 2010 годах проводились так называемые альтернативные матчи всех звёзд женской НБА, которые назывались «Игра в Радио-Сити» () и «Звёзды на солнце» () соответственно.

Ниже приведён список игроков основных и альтернативных матчей всех звёзд ВНБА, в котором указаны не только количество включений на ASG, а также количество проведённых матчей. Лидером по количеству включений на звёздные матчи является Сью Бёрд (12 встреч), второе место делят Тамика Кэтчингс и Дайана Таурази (по 10 игр), четвёртое место занимает Тина Томпсон, которая выбиралась девять раз, Лиза Лесли, Сеймон Огастус и Тина Чарльз имеют в своём активе по восемь включений, а Лорен Джексон, Иоланда Гриффит, Кэппи Пондекстер, Никеша Сейлс, Кэти Смит, Кэндис Дюпри, Бриттни Грайнер и Сильвия Фаулз выбирались по 7 раз. Помимо того Бёрд является рекордсменкой по количеству проведённых матчей всех звёзд (11) и по количеству включений в стартовую пятёрку (10), Кэтчингс включалась в стартовый состав 9 раз, а Кэти Смит все свои ASG провела в качестве резервиста (7). По состоянию на конец 2021 года на матч всех звёзд ВНБА были включены 148 игроков, пятеро из них включались только на альтернативные ASG.

Легенда

Список игроков

Ссылки 
 

Матчи всех звёзд ВНБА
Женская национальная баскетбольная ассоциация